

Géographie 
 Reusel, village dans la commune de Reusel-De Mierden
 Reusel, ancienne commune du Brabant-Septentrional, aujourd'hui intégrée à Reusel-De Mierden
 Reusel, cours d'eau des Pays-Bas

Voir aussi
 Reusel-De Mierden

Homonymie de toponyme